Чапаєв Василь Іванович (1887—1919) — військовий діяч Російської імперії

Чапаєв — село, Акжаїцький район, Західноказахстанська область

Чапаєв — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія

Див. також 
 Чапаєве
 Чапаєвка
 Чапаєвськ